Saugkürettage bezeichnet in der Medizin:
 ein Verfahren zur Ausschabung in der Gynäkologie, siehe Schwangerschaftsabbruch 
 ein Verfahren zur Absaugung von Schweißdrüsen in der Dermatologie, siehe Hyperhidrose #Therapie
 ein operatives Verfahren in der plastischen Chirurgie, siehe Fettabsaugung